Popov

 
 Popov — североамериканская марка водки.